Ghiaccio trasparente – in meteorologia, formazione di ghiaccio vitreo da nebbia sopraffusa (in passato, anche da pioviggine sopraffusa)
 Gelicidio – in meteorologia, fenomeno costituito dalla pioggia sopraffusa che congela al suolo, formando uno strato di ghiaccio vitreo detto vetrone
 Ghiaccio vitreo – in meteorologia, strato di ghiaccio compatto, omogeneo e trasparente, dovuto a pioggia congelantesi che cade, con temperatura delle gocce sopra 0 °C, su oggetti la cui temperatura è sotto 0 °C